Copa del Rei de futbol
 Copa del Rei de futbol sala
 Copa del Rei de bàsquet
 Copa del Rei d'handbol
 Copa del Rei d'hoquei patins
 Copa del Rei d'hoquei herba
 Copa del Rei de waterpolo